Hanssen est un patronyme poré notamment par :

 Gène Hanssen (1959-), footballeur néerlandais ;
 Helmer Hanssen (1870-1956), explorateur polaire norvégien ;
 Jonny Hanssen (1972-), joueur de football norvégien ;
 Robert Hanssen (1944-), agent américain du FBI, condamné pour espionnage au profit de l'URSS et de la Russie ;
 Sanne-Samina Hanssen (1988-), actrice néerlandaise
 Terje Hanssen (1948-), biathlète norvégien ;
 Théo Hanssen (1885-1957), maître-verrier belge.